Альфред Бернхард Лау (нім. Alfred Bernhard Lau; 5 серпня 1928, Золінген, Німеччина — 27 лютого 2007, Фортин-де-Лас-Флорес, Мексика) — мексиканський ботанік німецького походження, місіонер.
 Клаудія Лау (11 листопада 1992) — китайська плавчиня.
 Річард Томас Лау (англ. Richard Thomas Lowe; 1802—1874) — британський вчений, ботанік, іхтіолог, малаколог і священик.
 Лау Лаурітцен (дан. Lau Lauritzen; нар. 13 березня 1878, Сількеборг, Данія — пом. 2 липня 1938, Гентофте, Данія) — данський актор, кінорежисер і сценарист.
 Лау Лаурітцен (молодший) (дан. Lau Lauritzen; нар. 26 червня 1910, Вайле, Данія — пом. 12 травня 1977, Копенгаген, Данія) — данський актор, кінорежисер.
 10811 Лау (10811 Lau) — астероїд головного поясу, відкритий 17 березня 1993 року.
 Ечеверія Лау (Echeveria laui) — вид квіткових рослин роду ечеверія (Echeveria) родини товстолистих (Crassulaceae).
 Лау Джон Джау, справжнє ім'я Лю Цзюньчжоу (1870—1939) — китайський фахівець з вирощування та переробки чаю.
 Піт Лау або Лю Цзоху — китайський підприємець і керівник бізнесу OnePlus.
 Грейс Лау (19 жовтня 1991(1991-10-19), Британський Гонконг, Британська імперія) — гонконська каратистка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року.
 Курт Лау (підводник) Курт Лау (нім. Kurt Lau; 4 березня 1922, Гамбург — ?) — німецький офіцер-підводник, оберлейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Лотар Лау (нім. Lothar Lau; 30 січня 1913, Кенігсберг — 4 вересня 1981, Вюрцбург) — німецький льотчик штурмової авіації, майор люфтваффе вермахту (1944).

Див. також 
 LAU (значення)